Rask ist der Familienname folgender Personen: 

 Emma Rask (* 1996), schwedische Handballspielerin
 Gertrud Rask (* um 1673; † 1735)
 Helene Rask (* 1980), norwegisches Model
 Jesper Rask (* 1988), dänischer Torwart
 Joonas Rask (* 1990), finnischer Eishockeyspieler
 Märt Rask (* 1950), estnischer Jurist und Politiker
 Rasmus Christian Rask (1787–1832), dänischer Indogermanist und Polyglott
 Sara Rask (* 2000), schwedische Skirennläuferin
 Tuukka Rask (* 1987), finnischer Eishockeytorwart
 Victor Rask (* 1993), schwedischer Eishockeyspieler

Weiteres:
 Rask, eine Stadt im Iran
 Rask, ein Schiffsname der Beldis

Siehe  auch:
 Rusk